Buddenbrock-Hettersdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Hippolyt von Buddenbrock-Hettersdorf (1845–1929), preußischer Generalleutnant
 Mortimer von Buddenbrock-Hettersdorf (1844–1914), preußischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Buddenbrock (Adelsgeschlecht)